Villaggio 
 Villaggio 
 Villaggio (village), suddivisione amministrativa in uso negli Stati Uniti d'America
 Villaggio (village), suddivisione amministrativa in uso nell'India
 Villaggio globale
 Villaggio olimpico
 Villaggio turistico

Geografia 
 Villaggio del Pescatore – frazione di Duino-Aurisina in provincia di Trieste
 Villaggio del Sole – quartiere di Vicenza
 Villaggio Azzurro – frazione di Pomezia nella città metropolitana di Roma Capitale
 Villaggio Breda – frazione di Roma Capitale
 Villaggio Coppola – frazione di Castel Volturno in provincia di Caserta
 Villaggio Eden – quartiere di Treviso
 Villaggio Falcone – frazione di Roma Capitale
 Villaggio Giuliano – zona urbanistica di Roma Capitale
 Villaggio Olimpico – zona urbanistica di Roma Capitale
 Villaggio Pergusa – frazione di Enna
 Villaggio Prenestino – frazione di Roma Capitale
 Villaggio Roma – località (non frazione) di Torviscosa in provincia di Udine
 Villaggio San Francesco – frazione di Roma Capitale
 Villaggio Santa Barbara – frazione di Caltanissetta
 Villaggio Sass Maor – frazione di Imer in provincia di Trento
 Villaggio Solvay – complesso residenziale nella frazione di Rosignano Solvay del comune di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno
 Villaggio Tognazzi – frazione di Pomezia nella città metropolitana di Roma Capitale

Persone 
 Paolo Villaggio (1932-2017) –  scrittore, comico, conduttore televisivo e doppiatore italiano
 Piero Villaggio (1932-2014) – matematico e ingegnere italiano, fratello gemello di Paolo

Altro
 Villaggio di Poggio Biddini  – sito archeologico nel territorio del comune di Acate